George Murray House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Murray House (Park City, Utah), NRHP-ID 84002343
 George Murray House (Racine, Wisconsin), NRHP-ID 79000104